Albrecht III. Achilles (9. listopadu 1414, Tangermünde – 11. března 1486, Frankfurt am Main) byl braniborský kurfiřt, markrabě braniborsko-ansbašský a braniborsko-kulmbašský, krosenský kníže a slezský zemský hejtman pocházející z rodu Hohenzollernů.

Život 
Narodil se jako třetí syn Fridricha I. Braniborského. Původně papežský stoupenec přešel na stranu českého krále Albrechta II. Habsburského. Za své věrné služby byl v roce 1439 jmenován vrchním slezským hejtmanem. Aby potvrdil své postavení v této zemi, provdal své dcery Uršulu za minsterberského knížete Jindřicha I. Staršího (syna českého krále Jiřího z Poděbrad) a Barboru, hlohovskou kněžnu, poprvé za Jindřicha XI. Hlohovského a poté za Vladislava Jagellonského. Po smrti krále Albrechta II. mu plzeňský landfrýd nabídl českou korunu, Albrecht ji ale odmítl.

Po smrti hlohovského knížete Jindřicha XI. roku 1476 se rozpoutal boj o osiřelé Hlohovsko, do kterého se zapojil i Albrecht. Proti jeho nárokům se postavil zaháňský kníže Jan II. Šílený, podporovaný Matyášem Korvínem. V nastalé dlouhotrvající válce získal převahu slezský kníže a mírem z Kamence z roku 1482 připadlo Janovi Hlohovsko. Barbora si ponechala pouze Krosensko s tím, že po její smrti připadne Braniborsku, což se také stalo.

Manželství a potomci 
První manželkou Albrechta III. Achilla byla Markéta Bádenská (1431–1457), dcera Jakuba I. Bádenského. Z manželství vzešlo pět potomků:
 1. Wolfgang (*/† 13. 4. 1450 Berlín)
 2. Uršula (25. 9. 1450 Berlín – 25. 11. 1508 Vratislav)
 ⚭ 1467 Jindřich I. starší z Minsterberka (15. 5. 1448 Poděbrady — 24. 6. 1498 Kladsko), kníže minsterberský a olešnický a hrabě kladský od roku 1472 až do své smrti

 3. Alžběta (29. 11. 1451 Ansbach – 28. 3. 1524 Nürtingen) 
 ⚭ 1467 Eberhard II. Württemberský (1. 2. 1447 Waiblingen – 17. 2. 1504 Lindenfels), hrabě württembersko-stuttgartský v letech 1480–1496 a vévoda württemberský 1496–1498

 4. Markéta (18. 4. 1453 Berlín – 27. 4. 1509 Hof), abatyše kláštera klarisek v Hofu v letech 1476–1490
 5. Jan Cicero Braniborský (2. 8. 1455 Ansbach – 9. 1. 1499 Arneburg), braniborský kurfiřt od roku 1486 až do své smrti
 ⚭ 1476 Markéta Saská (1449 –13. 7. 1501 Špandava)
V roce 1458, záhy po smrti první manželky, se Albrecht Achilles oženil podruhé, a to s Annou Saskou, dcerou saského kurfiřta Fridricha II. Z manželství vzešlo třináct potomků:
 1. Fridrich I. (8. 5. 1460 Ansbach – 4. 4. 1536 tamtéž), markrabě braniborsko-ansbašský od roku 1486 až do své smrti a markrabě braniborsko-kulmbašský v letech 1495–1515
⚭ 1479 Žofie Jagellonská (4. 5. 1464 Krakov – 5. 10. 1512 Ansbach)
 2. Amálie (1. 10. 1461 Kulmbach – 3. 9. 1481 Baden-Baden)
⚭ 1478 Kašpar von Zweibrücken (11. 7. 1459 Zweibrücken – 1527)
 3. Anna (*/† 1462)
 4. Barbora (30. 5. 1464 Ansbach – 4. 9. 1515 tamtéž)
I. ⚭ 1472 Jindřich XI. Hlohovský (1430/35 – 22. 2. 1476), hlohovský a krosenský kníže od roku 1467 až do své smrti
II. ⚭ 1476 Vladislav II. Jagellonský (1. 3. 1456 Krakov – 13. 3. 1516 Budín), král český od roku 1471 až do své smrti a uherský a chorvatský od roku 1490, sňatek papežem v roce 1500 anulován
 5. Albrecht (*/† 1466)
 6. Sibylla (31. 5. 1467 Ansbach – 9. 7. 1524 Kaster)
⚭ 1481 Vilém IV. z Jülichu (9. 1. 1455 Düren – 6. 9. 1511 Düsseldorf), vévoda z Bergu a Jülichu od roku 1475 až do své smrti
 7. Zikmund (27. 9. 1468 Ansbach – 26. 2. 1495 tamtéž), markrabě braniborsko-kulmbašský od roku 1486 až do své smrti, svobodný a bezdětný
 8. Albrecht (*/† 1470)
 9. Dorotea (12. 12. 1471 Berlín – 13. 2. 1520 Bamberk), abatyše v Bamberku
 10. Jiří (30. 12. 1472 Berlín – 5. 12. 1476 Cadolzburg)
 11. Alžběta (8. 4. 1474 – 25. 4. 1507)
⚭ 1491 hrabě Hermann VIII. von Henneberg-Aschach (1470–1535)
 12. Magdalena (29. 7. 1476 – 4. 2. 1480)
 13. Anastázie (14. 3. 1478 – 4. 7. 1534)
⚭ 1500 hrabě Vilém VII. von Henneberg-Schleusingen (29. 1. 1478 – 24. 1. 1559)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 http://thepeerage.com/p10880.htm#i108795

Braniborští kurfiřti
Hohenzollernové
Slezští zemští hejtmanové
Poutníci do Jeruzaléma
Úmrtí v roce 1486
Muži
Narození v roce 1414
Narození 9. listopadu
Úmrtí 11. března
Pohřbení v klášteře Heilsbronn